Большой взрыв — многозначный термин.

 Теория Большого взрыва — общепринятая космологическая модель, описывающая раннюю историю Вселенной.
 «Теория Большого взрыва» — американский комедийный телесериал.
 «Теория Большого взрыва» — шестнадцатый эпизод девятого сезона мультсериала «Гриффины».